Ponorka může mít více významů:

 ponorka – plavidlo schopné plavby pod vodou
 Ponorka (vyhlídka) – skalní vyhlídka nad Českou Kamenicí v okrese Děčín v Ústeckém kraji

V kultuře:

 Ponorka (film) – německý válečný film režiséra Wolfganga Petersena z roku 1981
 Ponorka (seriál) – německý televizní seriál vysílaný od roku 2018